Не следует путать с английским адмиралом сэром Чарльсом Эллиотом.
 
Чарльз Элиот (; 8 января 1862 — 16 марта 1931) — британский  и .

Биография 
Учился в школе Челтенхем и Оксфордском университете.

На дипломатической службе в России (1885), Марокко (1892), Турции (1893), США (1899).

В 1900—1904 годах комиссар протектората Британская Восточная Африка.

С 1905 года — вице-канцлер нового Шеффилдского университета. В 1912—1918 — вице-канцлер Гонконгского университета.

В 1918 вернулся на дипломатическую службу. Назначен верховным комиссаром Великобритании в Омске (1918—1919).

4(17) сентября 1918 в Харбине встретился с П. В. Вологодским. Заверил Вологодского, что Британское правительство удовлетворено действиями Временного Сибирского Правительства, направленными на установление прочной и единой власти в Сибири, и в ближайшем будущем видит возможность официального признания Омского правительства.

12(25) октября в Омске высказывался против роспуска Сибирской областной Думы.

Остается невыясненным вопрос об участии представителей союзников в перевороте 18 ноября 1918 в Омске. В то время как С. Г. Лифшиц и Н. Перейра склонны приписывать руководящую роль в омских событиях англичанам Элиоту, Ноксу и Уорду, Д Смил рассматривает колчаковский переворот как сугубо внутрироссийский заговор, хотя и признает, что правительство Великобритании и её военная миссия одобряюще отнеслись к установлению диктатуры Колчака.

Уехал из Омска на Восток в начале сентября 1919 года.

В 1920—1926 годах — британский посол в Японии. Почётный член Японской академии наук (1925). После остался жить в Японии, изучая буддизм. Заболев, решил вернуться в Англию, но скончался на борту корабля 16 марта 1931 года.

Сочинения 
 
 British East Africa, past, present, and future (1905)
 The East Africa Protectorate (1905)
 Through India. Letters to the Westminster Gazette (1907)
 Letters from the Far East (1907)
 Turkey in Europe (1908)

Примечания

Литература 
 Вологодский П. В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918—1925 гг.). — Рязань, 2006.

Послы Великобритании в Японии
Почётные члены Японской академии наук
Воспитанники Баллиол-колледжа
Кавалеры Большого креста ордена Святых Михаила и Георгия